Ophiomassaria är ett släkte av svampar. Ophiomassaria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ophiomassaria